Wiktor Nosow (piłkarz)
 Wiktor Nosow (lotnik)